Cet article recense différents sujets portant le nom de Rivière Rouge, ou des traductions littérales de cette expression dans d'autres langues.

L'hydronyme « Rivière Rouge » désigne plusieurs cours d'eau au Canada et aux États-Unis (sous les noms anglais de ,  ou ). Certains sont eux-mêmes éponymes de localités ou d'événements historiques.

Hydronymes

Rivière Rouge ( en anglais, c'est-à-dire rivière Rouge du Nord, pour la distinguer de la rivière Rouge du Sud, aux États-Unis) : rivière majeure qui marque la frontière des États américains du Minnesota et du Dakota du Nord et se jette dans le lac Winnipeg dans le Manitoba au Canada ;
 Colonie de la rivière Rouge: formée en 1811 dans la zone de la Rivière Rouge, base de ce qui deviendra par la suite le Manitoba ;
 Rébellion de la rivière Rouge: gouvernement provisoire constitué entre 1869 et 1870 par les Métis et leur chef Louis Riel dans la colonie de la rivière Rouge ;
 Rivière-Rouge-Nord: Circonscription électorale provinciale du Manitoba;

 Rivière Rouge () : rivière de l'Ontario qui se jette dans le lac Ontario à la hauteur de l'agglomération du Grand Toronto.

 Rivière Arctic Red () : affluent du Mackenzie.

 Rivière Rouge (Laurentides) () : rivière de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge, MRC de Argenteuil, dans Laurentides, au Québec, tributaire de la rive gauche de la rivière des Outaouais.
 Réserve écologique de la Rivière-Rouge: aire protégée située dans la région de la Rivière Rouge (Laurentides) du Québec.
 Petite rivière Rouge, rivière de la municipalité de Papineauville, MRC de Papineau, en Outaouais, au Québec.
 Petite rivière Rouge, rivière de la municipalité de La Rédemption, MRC La Mitis, au Bas-Saint-Laurent, au Québec.
 Rivière Rouge (rivière Mitis), un affluent de la rive Est de la rivière Mitis, coulant dans Sainte-Jeanne-d'Arc (La Mitis) et La Rédemption, dans la MRC de La Mitis, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec.
 Rivière Rouge (rivière Noire), rivière de la municipalité de Bonsecours (Québec), dans la MRC Le Val-Saint-François, en Estrie, au Québec.
 Rivière Rouge (rivière au Saumon), rivière de la municipalité de Lingwick, dans la MRC Le Val-Saint-François, en Estrie, au Québec.
 Rivière Rouge (Bas-Saint-Laurent), rivière de la municipalité de Sainte-Angèle-de-Mérici, dans la MRC La Mitis, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec.
 Rivière Rouge (rivière du Nord), rivière de la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil, MRC Argenteuil, Laurentides, au Québec.
 Rivière Rouge (rivière Montmorency), rivière de la ville de Château-Richer, MRC de La Côte-de-Beaupré, dans la région administrative de la Capitale-Nationale, au Québec.
 Rivière Rouge Est, rivière de la ville de Château-Richer, MRC de La Côte-de-Beaupré, dans la région administrative de la Capitale-Nationale, au Québec.
 Rivière Rouge (Vaudreuil-Soulanges), rivière de la ville de Coteau-du-Lac, MRC de Vaudreuil-Soulanges, en Montérégie, au Québec.
 Rivière Rouge (rivière Ouareau), rivière de la municipalité de Crabtree, MRC de Joliette, dans Lanaudière, au Québec.
 Rivière Rouge (rivière Blanche - rivière Maskinongé), rivière de la municipalité de Saint-Didace, MRC D'Autray, dans Lanaudière, au Québec.

 Rivière Rouge (rivière Beaurivage), rivière de la ville de Lévis, dans Chaudière-Appalaches, au Québec.
 Petite rivière Rouge Est, rivière de la municipalité de Namur, MRC de Papineau, dans Outaouais, au Québec.

Rivière Rouge () : affluent de la rivière Détroit, dans le Michigan :
 River Rouge: ville du Michigan ;

 Rivière Rouge ou « rivière Rouge du Sud » ( en anglais) : un des principaux affluents du Mississippi qui traverse le Texas, l'Oklahoma, l'Arkansas et la Louisiane :
 Guerre de la rivière Rouge ( en anglais) : campagne militaire menée en 1874 par l'armée américaine contre certaines tribus indiennes ;
 Paroisse de Red River: paroisse de Louisiane ;
 Comté de Red River : comté du Texas ;

 Rivière Rouge () :  affluent de la Kentucky ;
 Rivière Rouge () : affluent de la Fish ;

 Rivière Rouge () : affluent du Río Grande :
 Red River: ville du Nouveau-Mexique ;

 Rivière Rouge () : affluent de la Cumberland ;

 Rivière Rouge () : affluent de la Wolf :
 Red River: ville du Wisconsin.

Rivière Rouge ( en anglais) : cours d'eau de l'île du Nord.

Rivière Rouge ( en anglais) : cours d'eau de Cornouailles.

Fleuve Rouge ( en vietnamien) : en Chine et au Viêt Nam, se jetant dans la mer de Chine méridionale ;
 Région du delta du Fleuve-Rouge ( en vietnamien) : province du Viêt Nam située dans le delta du Fleuve Rouge.

Toponymes 
  :
 Rivière-Rouge: ville du Québec
 Rivière-Rouge: agglomération des municipalités jadis situées dans la ville de Rivière-Rouge (Québec)
 Red River: communauté de Nouvelle-Écosse ;

  :
 River Rouge: ville du Michigan ;
 Red River: ville du Nouveau-Mexique ;
 Red River: ville du Wisconsin ;
 Paroisse de Red River: paroisse de Louisiane ;
 Comté de Red River: comté du Texas ;

Divers 
 La Rivière rouge (Red River) : film américain de Howard Hawks (1948) ;
  Red River (Hong He) : film chinois (2009) ;
 Red River : série de mangas japonais.

Annexes 
 Rouge
 Autres couleurs :
 
 
 Rivière Grise
 
 
 
 Orange (fleuve)